Athanasie est un nom propre.

Prénom 
Athanasie est un prénom féminin grec peu utilisé aujourd'hui.

Sainte chrétienne 
  Athanasie († 311), avec Cyr d'Alexandrie, Jean d'Alexandrie et accompagnée de ses trois filles Théodotie (ou Théodote), Théoctistie (ou Théoctiste) et Eudoxie, martyrs à Alexandrie ; fêtés le 31 janvier (fête principale) et le 28 juin (translation de leurs reliques de Canope à Alexandrie en 412 par le patriarche saint Cyrille) 
 Athanasie d'Égine (790-860), une sainte qui vivait dans l'empire byzantin, conseillère de l'impératrice Théodora II

Référence